Франкенау-Унтерпуллендорф () — посёлок () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Оберпуллендорф.  Население составляет около 1,1 тысячи человек. Занимает площадь 29,95 км². Официальный код  —  10803.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Антон Блацофих (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 8 мест.
 Зелёные занимают 1 место.

Примечания 

Города Бургенланда